«Bas Limbé» puede referirse a:
 Bas-Limbé, comuna haitiana del departamento de Norte.
 Bas Limbé, nombre alternativo de Garde Champètre, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Bas-Limbé.